San Vito har flere betydninger:

 San Vito - en by og en kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien.
 San Vito di Leguzzano - en italiensk by i regionen Veneto i Italien.
 San Vito dei Normanni en italiensk by og ligger i provinsen Brindisi i Apulien.
 San Vito Lo Capo - en italiensk by i regionen Sicilien i Italien.
 San Vito di Cadore - en italiensk by
 San Vito Chietino - en italiensk by
 San Vito sullo Ionio - en italiensk by
 San Vito Romano - en italiensk by
 San Vito al Tagliamento - en italiensk by
 San Vito al Torre - en italiensk by